Цуг ( — «рух, перехід», також «потяг, поїзд»)

 Цуг — різновид упряжі, в якій коні йдуть поодинці або парами, один за одним.
Цуг —  художні повтори чи сюжетні рамки у спектаклі, які спрямовані на краще сприйняття режисерського задуму глядачем. 
Цуг хвиль — хвильовий пакет.

Топонім 

 Цуг — кантон у центрі Швейцарії.
 Цуг — місто у Швейцарії, столиця однойменного кантону.
 Цуг (Цугське озеро; ) — озеро в Швейцарії, у північному передгір'ї Альп, територіально в кантонах Цуг і Швіц.
 «Цуг» — хокейний клуб з міста Цуг, Швейцарія.

Прізвище 
 Шимон Богуміл Цуг (1733—1807) — польський архітектор німецького походження.